Айым Камалова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1931 году в аулсовете имени Крупской. Член КПСС с 1959 года.

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1986 гг. — колхозница, звеньевая колхоза им. Н. К. Крупской, звеньевая-механизатор, председатель колхоза «Ленинизм», председатель колхоза имени Н. К. Крупской Амударьинского района Каракалпакской АССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 5-го, 9-го и 10-го созывов, Верховного Совета Узбекской ССР 6-8-го созывов.

Делегат XXII и XXIV съездов КПСС.

Жила в Узбекистане.

Литература 
 Камалова Айым // Энциклопедия хлопководства : В 2-х т. / Редкол.: С. М. Мирахмедов (гл. ред.) и др. — Ташкент : Узб. Сов. Энцикл., 1985.

Ссылки 
 

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС